Dermendzhiev (en bulgare : Дерменджиев) est un nom de famille bulgare notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1923–1944), partisan bulgare ;
 Dinko Dermendzhiev (1941-2019), joueur puis entraîneur de football bulgare ;
 Georgi Dermendzhiev (né en 1955), joueur puis entraîneur de football bulgare ;
  (1916–2005), sculpteur bulgare ;
Vanya Dermendzhieva (née en 1958), joueuse bulgare de basket-ball.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare